De gemeente Etten-Leur heeft 99 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Etten-Leur.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Etten-Leur
Etten-Leur
Etten-Leur